Перше Травня — село в Україні, у Березівській сільській територіальній громаді Шосткинського району Сумської області. Населення становить 46 осіб.

Географія 
Село Перше Травня розташоване неподалік від витоків річки Янівка. Примикає до села Первомайське, на відстані 1 км розташоване село Попівщина. 

Поруч пролягає автомобільний шлях  .

Посилання 
 Погода в селі Перше Травня 

Села Сумської області
Населені пункти Шосткинського району